Dienstrechner bezeichnet:

 einen im Dienst, also bei der Arbeit, genutzten PC
 einen in ein Rechnernetz eingebundenen Hostcomputer, der Dienstleistungen für andere Systeme erbringt